Natürliche Häufigkeit steht für:

 relative Häufigkeit der chemischen Elemente untereinander, siehe Liste der Häufigkeiten chemischer Elemente
 relative Häufigkeit der Isotope eines chemischen Elements im Vergleich mit anderen Isotopen desselben Elements, siehe Isotopenverhältnis